Хризеида може да се отнася до:

 Хризеида от Илиадата или
 Хризеида, македонска царица от 30-те и 20-те години на III в.пр.Хр.